Lijst van rijksmonumenten in Schouwen-Duiveland#Serooskerke, 3 rijksmonumenten
Lijst van rijksmonumenten in Serooskerke (Veere), 8 rijksmonumenten